Pohla ist der Name

 eines Ortsteils von Demitz-Thumitz, Landkreis Bautzen, Sachsen, siehe Pohla (Demitz-Thumitz)
 eines Dorfes in der Gemeinde Kernu im Kreis Harju in Estland

Pohla ist der Familienname folgender Personen:

 Carl M. Pohla († 2014), deutscher Schauspieler und Regisseur 
 Mirtel Pohla (* 1982), estnischer Schauspieler
 Otto Pohla (1899–1941), estnischer Wrestler und Teilnehmers an den Olympischen Sommerspielen 1928

Siehe auch:
 Pohl (Begriffsklärung)